Nicolini ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Nicolini (* 1964), italienischer Zauberkünstler
 Bruno Nicolini (* 1969), französischer Chansonnier
 Diego Nicolini (* 1969), italienischer Politiker
 Filippo Nicolini (1673–1732), deutscher Theaterunternehmer italienischer Herkunft
 Giuliano Nicolini (1913–1945), italienischer Vinologe und Offizier
 Giulio Nicolini (1926–2001), italienischer Geistlicher, Bischof von Cremona

 Giuseppina Maria Nicolini (* 1961), italienische Politikerin, Bürgermeisterin von Lampedusa und Linosa
 Ignacio Nicolini (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Marco Nicolini (* 1970), san-marinesischer Politiker, Staatsoberhaupt von San Marino
 Mario Nicolini (1912–1996), italienischer Fußballspieler

Nicolini steht für:
 Nicolini, Pseudonym von Nicolò Grimaldi (1673–1732), italienischer Sänger

Siehe auch:
 Nicolini da Sabbio
 Das Geheimnis der Nicolini, Roman von Klas Ewert Everwyn (2005)